

Ааронсбург — переписна місцевість в окрузі Сентр, штат Пенсільванія
 Ааронсбург — переписна місцевість в окрузі Вашингтон, штат Пенсильванія